Gaddesden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Inglaterra:

 Great Gaddesden
 Little Gaddesden